El término Tuatha De Danann puede referirse a:
Los Tuatha Dé Danann, la mitológica raza irlandesa, hijos de la diosa Danann.
Tuatha de Danann (banda), una banda folk metal brasileña llamada así por la mitología irlandesa.